Lwa steht für:

 Lwa (Fluss), Nebenfluss der Stwyha in der Ukraine und Belarus 
 Loa (Voodoo), einen Geist bzw. Gott im Voodoo

LwA steht als Abkürzung für:
 Luftwaffenamt, eine ehemalige Dienststelle der Bundeswehr

LWA steht als Abkürzung für:
  Leaf Wall Area, ein Begriff im Pflanzenschutz
 

LWA steht für:
 A-bewerteter Schallleistungspegel

LWA